Кларетта может означать:
 Кларетта, Гауденцио — итальянский историк.
 «Кларетта» — итальянский фильм.